Намба — фамилия. Известные носители:
 Намба, Дайсукэ (1899—1924) — японский студент, член Коммунистической партии Японии.
 Намба, Кэйити (род. 1957) — японский сэйю. 
 Намба, Ясуко (1949–1996) — японская альпинистка.

Другое
  — район Осаки.
  — станция в Осаке.
  — станция метрополитена в Осаке.
  — станция метрополитена в Осаке.